Castelvetro steht für:
 Castelvetro di Modena, eine italienische Gemeinde in der Provinz Modena
 Castelvetro Piacentino, eine italienische Gemeinde in der Provinz Piacenza

Personen:
 Lodovico Castelvetro († 1571), italienischer Humanist